Le Masters Grand Prix 1985 est la  des Masters de tennis masculin, qui réunissent les seize meilleurs joueurs disponibles en fin de saison ATP en simple. Les huit meilleures équipes de double sont également réunies pour la .

Faits marquants 
(A venir)

Simple

Double

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis masculin
 Saison 1985 de l'ATP
 Masters de tennis féminin 1985 (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel du Masters Grand Prix
 

 

1985
Compétition de tennis à New York
Tennis masculin en 1986
Tennis aux États-Unis en 1986
Sport en janvier 1986